Ahmad Benali, footballeur anglo-libyen ;
 Ameur Benali, footballeur algérien ;
 Driss Benali, économiste marocain ;
 Francis Benali, footballeur anglais ;
 Ghalia Benali, chanteuse et actrice tunisienne ;
 Omar Benali, handballeur algérien ;
 Rémi Bénali, photographe français ;
 Youssef Benali, handballeur tuniso-qatari.
Patronyme arabe